Купата на носителите на купи 1964/65 е петото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 30 клуба от 29 страни, сред тях настоящият носител на трофея Спортинг Лисабон, 23 актуални носители на национални купи и 6 загубили финалиста (Селтик Корк, Дънди, Стяуа Букурещ, Динамо Загреб, Торино и Порто).

Финалът се играе на 19 май 1965 г. на стадион Уембли в Лондон.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 2 и 30 септември, а реваншите са между 9 септември и 14 октомври 1964 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 7 октомври 1964 г.

1 Галатасарай печели след хвърляне на монета.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят между 11 ноември и 16 декември, а реваншите са между 6 и 23 декември 1964 г.

Трета среща 
Срещите се състоят на 10 и 29 декември 1964 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 20 януари и 3/16 март, а реваншите са на 3 февруари и 17/23 март 1965 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 7 и 20 април, а реваншите са на 27 и 28 април 1965 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 5 май 1965 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1964/65
 Купа на панаирните градове 1964/65

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1964/65 

Купа на носителите на купи